ЦСКА — название ряда футбольных клубов:
 ЦСКА — футбольный клуб из Москвы, Россия.
 ЦСКА — футбольный клуб из Софии, Болгария.
 ЦСКА — футбольный клуб из Алма-Аты, Казахстан.
 ЦСКА — женский футбольный клуб из Москвы, Россия.
 ЦСКА — название женского футбольного клуба ЦСК ВВС из Самары в 2015—2020 годах, в то время — молодёжная команда ЖФК ЦСКА.
 ЦСКА — футбольный клуб из Душанбе, Таджикистан.
 ЦСКА — футбольный клуб из Еревана, Армения.
 ЦСКА-«Памир» — футбольный клуб из Душанбе, Таджикистан.
 ЦСКА 1948 — футбольный клуб из Софии, Болгария.
  — футбольный клуб из Софии, Болгария.
 МОИК — футбольный клуб из Баку, Азербайджан (МОИК означает ЦСКА на азербайджанском).
 Ныне не существующие:
 ЦСКА (1934—2009) — футбольный клуб из Киева, Украина.
 ЦСКА (1947—1997, 2004—2006) — ныне несуществующий футбольный клуб из Душанбе, Таджикистан.
 МХСК (1992—2000) — ныне несуществующий футбольный клуб из Ташкента, Узбекистан (МХСК — узбекская версия аббревиатуры ЦСКА)
 Ранее именовавшиеся ЦСКА:
 ЦСКА — прежнее название вьетнамского футбольного клуба «Тхеконг» из Ханоя.
 ЦСКА — название румынского футбольного клуба «Стяуа» из Бухареста в 1948—1950 годах.
 ЦСКА — название украинского клуба ЦСКА-2 из Киева в 1995—1996 годах.
 «Булат-ЦСКА» — название казахстанского клуба «Шахтёр-Булат» из Темиртау в 2003—2004 годах и его дублирующего состава в 2005 году.
 ЦСКА-«Карабах» — название нагорно-карабахского клуба «Лернаин Арцах» из Степанакерта (Ханкенди) в 1999 году, представлял тогда Ереван.
 «ЦСКА Буюкань» — название молдавского клуба «» из Кишинёва до 2011 года.
 ЦСКА — название ныне не существующего молдавского футбольного клуба «Рапид» (Гидигич) в 2006—2011 годах (в 2007—2008 — «ЦСКА-Стяуа», в 2008—2011 — «ЦСКА-Рапид»), представлял город Кишинёв.
 
 ЦСКА — российский мини-футбольный клуб из Москвы.
 ЦСКА — российский клуб по пляжному футболу из Москвы.

Примечания